Митьков — русская фамилия.

Известные носители 
 Митьков, Дмитрий Яковлевич (1899—1976) — советский государственный деятель.
 Митьков, Евгений Викторович (род. 1972) — советский и российский волейболист.
 Митьков, Михаил Фотиевич (ок. 1791—1849) — русский офицер, полковник, декабрист и метеоролог.
 Митьков, Прокофий Платонович (1799—1866) — русский морской офицер, мореплаватель и исследователь, вице-губернатор Русской Америки, вице-адмирал, Георгиевский кавалер.

См. также